Die Divizia B 1974/75 war die 35. Spielzeit der zweithöchsten rumänischen Fußballliga. SC Bacău, Rapid Bukarest und FC Bihor Oradea stiegen in die Divizia A auf.

Modus 
Die Divizia B wurde in drei Staffeln mit jeweils 18 Mannschaften ausgetragen. Die drei Sieger stiegen in die Divizia A auf, während die letzten vier Vereine jeder Gruppe in die Divizia C abstiegen. Für einen Sieg gab es zwei Punkte, für ein Unentschieden einen und für eine Niederlage keinen Punkt. Falls zwei oder mehr Mannschaften am Ende der Saison punktgleich waren, entschied zunächst die Tordifferenz.

Staffel 1 

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Tordifferenz – 3. Siege – 4. Direkter Vergleich (Punkte, Tordifferenz, geschossene Tore)

Staffel 2 

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Tordifferenz – 3. Siege – 4. Direkter Vergleich (Punkte, Tordifferenz, geschossene Tore)

Staffel 3 

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Tordifferenz – 3. Siege – 4. Direkter Vergleich (Punkte, Tordifferenz, geschossene Tore)

Weblinks 
 Saison 1974/75 auf romaniansoccer.ro (englisch)
 Divizia B auf rsssf.com (englisch)

Fußballsaison 1974/75
1974 75